Mistrzostwa Europy w Zapasach 2012 odbyły się w dniach 6−11 marca 2012 w Belgradzie (Serbia).

Medaliści

mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

kobiety

styl wolny

Klasyfikacja medalowa

Skład reprezentacji Polski

Mężczyźni

styl wolny 
 Adam Bieńkowski (AKS Białogard) −  10. (55 kg)
 Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) − 17. (60 kg)
 Adam Blok (WKS Grunwald Poznań) − 17. (66 kg)
 Adam Sobieraj (WKS Grunwald Poznań) − 15. (74 kg)
 Maciej Balawender (WKS Grunwald Poznań) − 14. (84 kg)
 Radosław Baran (WKS Grunwald Poznań) − 5. (96 kg)
 Bartłomiej Bartnicki (GKS Górnik Łęczna) − 18. (120 kg)

styl klasyczny 
 Edward Barsegjan (Cartuzia Kartuzy) − 24. (60 kg)
 Edgar Melkumov (AKS Piotrków Trybunalski) − 25. (66 kg)
 Arkadiusz Kułynycz (Olimpijczyk RADOM) − 9. (74 kg)
 Damian Janikowski (WKS Śląsk Wrocław) − srebrny medal (84 kg)
 Damian Fedorowicz (Agros Żary) − 5. (96 kg)
 Łukasz Banak (Śląsk Wrocław) − 16. (120 kg)

Kobiety 
 Anna Łukasiak (Agros Żary) − 7. (48 kg)
 Iwona Matkowska (ZTA Zgierz) − złoty medal (51 kg)
 Roksana Zasina (Cement Gryf Chełm) 5. (55 kg)
 Katarzyna Krawczyk (Suples Kraśnik) − 9. (59 kg)
 Monika Michalik (Orlęta Trzciel) − brązowy medal (63 kg)

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Europy w zapasach
2012 w zapasach
2012 w Serbii
Zawody sportowe w Belgradzie